<small>
Vaale |
Vaalermoor |
Vacha |
Vachdorf |
Vachendorf |
Vahlberg |
Vahlbruch |
Vahlde |
Vaihingen an der Enz |
Valfitz |
Vallendar |
Valley |
Valwig |
Varchentin |
Varel |
Varrel |
Vastorf |
Vaterstetten |
Vechelde |
Vechta |
Veckenstedt |
Veelböken |
Veilsdorf |
Veitsbronn |
Veitshöchheim |
Veitsrodt |
Velbert |
Velburg |
Velden |
Velden |
Veldenz |
Velen |
Velgast |
Vellahn |
Vellberg |
Vellmar |
Velpke |
Velsdorf |
Velten |
Veltheim (Ohe) |
Vendersheim |
Venningen |
Ventschow |
Venusberg |
Verchen |
Verden (Aller) |
Veringenstadt |
Verl |
Versmold |
Vestenbergsgreuth |
Vetschau/Spreewald |
Vettelschoß |
Vettweiß |
Viechtach |
Vielank |
Vielbach |
Vielist |
Vielitzsee |
Vienau |
Vienenburg |
Vierden |
Viereck |
Viereth-Trunstadt |
Vierherrenborn |
Vierhöfen |
Vierkirchen |
Vierkirchen |
Vierlinden |
Viernau |
Viernheim |
Viersen |
Vilgertshofen |
Villenbach |
Villingendorf |
Villingen-Schwenningen |
Villmar |
Vilsbiburg |
Vilseck |
Vilsheim |
Vilshofen an der Donau |
Vinningen |
Vinzelberg |
Viöl |
Vippachedelhausen |
Vipperow |
Virneburg |
Visbek |
Visselhövede |
Vissum |
Vitense |
Vlotho |
Vockerode |
Voerde (Niederrhein) |
Vogelsang |
Vogelsang-Warsin |
Vogelsberg |
Vögelsen |
Vogt |
Vogtareuth |
Vogtländisches Oberland |
Vogtsburg im Kaiserstuhl |
Vohburg a.d.Donau |
Vohenstrauß |
Vöhl |
Vöhrenbach |
Vöhringen |
Vöhringen |
Voigtsdorf |
Voigtstedt |
Volgfelde |
Volkach |
Volkenschwand |
Volkerode |
Völkershausen |
Völkersweiler |
Volkertshausen |
Volkerzen |
Volkesfeld |
Völklingen |
Volkmannsdorf |
Volkmarsen |
Vollenborn |
Vollersode |
Vollersroda |
Vollerwiek |
Vollmersbach |
Vollmershain |
Vollmersweiler |
Vollrathsruhe |
Vollstedt |
Völpke |
Völschow |
Volsemenhusen |
Voltlage |
Volxheim |
Vorbach |
Vorbeck |
Vorderweidenthal |
Vordorf |
Vorra |
Vörstetten |
Vorwerk |
Vreden |
Vrees |

Waabs |
Waake |
Waakirchen |
Waal |
Wabern |
Wachau |
Wachenheim |
Wachenheim an der Weinstraße |
Wachenroth |
Wachsenburggemeinde |
Wachstedt |
Wachtberg |
Wachtendonk |
Wächtersbach |
Wacken |
Wackernheim |
Wackerow |
Wackersberg |
Wackersdorf |
Wackersleben |
Waddeweitz |
Wadersloh |
Waffenbrunn |
Wagenfeld |
Wagenhausen |
Wagenhoff |
Wagersrott |
Waghäusel |
Waging a.See |
Wahlbach |
Wahlenau |
Wahlhausen |
Wahlheim |
Wahlrod |
Wahlsburg |
Wahlstedt |
Wahlstorf |
Wahlstorf |
Wahns |
Wahnwegen |
Wahrenberg |
Wahrenholz |
Waiblingen |
Waibstadt |
Waidhaus |
Waidhofen |
Waigandshain |
Waigolshausen |
Wain |
Waischenfeld |
Wakendorf I |
Wakendorf II |
Walbeck |
Walbeck |
Walchum |
Wald |
Wald |
Wald |
Waldachtal |
Waldalgesheim |
Waldaschaff |
Waldau |
Waldböckelheim |
Waldbreitbach |
Waldbröl |
Waldbronn |
Waldbrunn |
Waldbrunn |
Waldbrunn (Westerwald) |
Waldburg |
Waldbüttelbrunn |
Walddorfhäslach |
Waldeck |
Waldeck |
Waldems |
Waldenbuch |
Waldenburg |
Waldenburg |
Walderbach |
Waldershof |
Waldesch |
Waldfeucht |
Waldfischbach-Burgalben |
Waldgrehweiler |
Waldhambach |
Waldheim |
Waldhof-Falkenstein |
Waldhufen |
Waldkappel |
Waldkirch |
Waldkirchen/Erzgeb. |
Waldkirchen |
Waldkraiburg |
Waldlaubersheim |
Waldleiningen |
Wald-Michelbach |
Waldmohr |
Waldmühlen |
Waldmünchen |
Waldorf |
Waldrach |
Waldrohrbach |
Waldsassen |
Waldsee |
Waldshut-Tiengen |
Waldsieversdorf |
Waldsolms |
Waldstetten |
Waldstetten |
Waldthurn |
Waldweiler |
Walhausen |
Walheim |
Walkendorf |
Walkenried |
Walkertshofen |
Walksfelde |
Wallbach |
Walldorf |
Walldorf |
Walldürn |
Wallen |
Wallenborn |
Wallendorf |
Wallendorf (Luppe) |
Wallenfels |
Wallenhorst |
Wallerfing |
Wallersdorf |
Wallersheim |
Wallerstein |
Wallertheim |
Wallgau |
Wallhalben |
Wallhausen |
Wallhausen |
Wallhausen |
Wallmenroth |
Wallmerod |
Wallmoden |
Wallsbüll |
Wallscheid |
Wallstawe |
Walluf |
Wallwitz |
Walow |
Walpernhain |
Walpertskirchen |
Walschleben |
Walsdorf |
Walsdorf |
Walshausen |
Walsheim |
Walsleben |
Walsleben |
Walsrode |
Waltenhausen |
Waltenhofen |
Walternienburg |
Walterschen |
Waltersdorf |
Waltershausen |
Walting |
Waltrop | 
Walzbachtal |
Wandersleben |
Wanderup |
Wandlitz |
Wanfried |
Wang |
Wangelau |
Wangelnstedt |
Wangels |
Wangen |
Wangen |
Wangen im Allgäu |
Wangenheim |
Wangerland |
Wangerooge |
Wankendorf |
Wanna |
Wannefeld |
Wannweil |
Wansleben am See |
Wanzer |
Wanzleben |
Wapelfeld |
Warberg |
Warburg|
Wardenburg |
Warder |
Wardow |
Waren (Müritz) |
Warendorf |
Warin |
Warlitz |
Warlow |
Warmensteinach |
Warmsen |
Warmsroth |
Warnau |
Warngau |
Warnkenhagen |
Warnow |
Warnow |
Warpe |
Warrenzin |
Warringholz |
Warsow |
Warstein |
Wartenberg |
Wartenberg |
Wartenberg-Rohrbach |
Wartenburg |
Warthausen |
Wartmannsroth |
Warwerort |
Warza |
Wasbek |
Wasbüttel |
Wäschenbeuren |
Wasdow |
Wasenbach |
Wassenach |
Wassenberg |
Wasserburg (Bodensee) |
Wasserburg a.Inn |
Wasserleben |
Wasserliesch |
Wasserlosen |
Wasserthaleben |
Wassertrüdingen |
Wasungen |
Wathlingen |
Wattenbek |
Wattendorf |
Wattenheim |
Watzerath |
Wawern |
Wawern |
Waxweiler |
Weberstedt |
Wechingen |
Wechselburg |
Weddelbrook |
Weddersleben |
Wedderstedt |
Weddingstedt |
Wedel |
Wedemark |
Wedendorf |
Wedlitz |
Weede |
Weener |
Weenzen |
Wees |
Weesby |
Weeze |
Wefensleben |
Weferlingen |
Wegberg |
Wegeleben |
Wegenstedt |
Wegscheid |
Wehingen |
Wehnde |
Wehr |
Wehr |
Wehrbleck |
Wehretal |
Wehrheim |
Wehringen |
Weibern |
Weibersbrunn |
Weichering |
Weichs |
Weida |
Weiden |
Weiden in der Oberpfalz |
Weidenbach |
Weidenbach |
Weidenbach |
Weidenberg |
Weidenhahn |
Weidenstetten |
Weidenthal |
Weidhausen bei Coburg |
Weiding |
Weiding |
Weidingen |
Weigendorf |
Weigenheim |
Weihenzell |
Weiherhammer |
Weihmichl |
Weikersheim |
Weil |
Weil am Rhein |
Weil der Stadt |
Weil im Schönbuch |
Weilar |
Weilbach |
Weilburg |
Weilen unter den Rinnen |
Weiler |
Weiler |
Weiler bei Bingen |
Weiler bei Monzingen |
Weilerbach |
Weilersbach |
Weiler-Simmerberg |
Weilerswist |
Weilheim |
Weilheim an der Teck |
Weilheim i.OB |
Weilmünster |
Weilrod |
Weiltingen |
Weimar (Lahn) |
Weimar |
Weinähr |
Weinbach |
Weinbergen |
Weinböhla |
Weingarten (Baden) |
Weingarten (Pfalz) |
Weingarten |
Weingarten |
Weinheim |
Weinolsheim |
Weinsberg |
Weinsheim |
Weinsheim |
Weinstadt |
Weira |
Weischlitz |
Weischütz |
Weisel |
Weisen |
Weisenbach |
Weisendorf |
Weisenheim am Berg |
Weisenheim am Sand |
Weismain |
Weissach im Tal |
Weissach |
Weißandt-Gölzau |
Weißbach |
Weißbach |
Weißdorf |
Weißenberg |
Weißenborn |
Weißenborn  |
Weißenborn |
Weißenborn/Erzgeb. |
Weißenborn-Lüderode |
Weißenbrunn |
Weißenburg in Bayern |
Weißendorf |
Weißenfels |
Weißenhorn |
Weißenohe |
Weißensberg |
Weißensee |
Weißenstadt |
Weißenthurm |
Weißewarte |
Weißig a. Raschütz |
Weißkeißel |
Weißwasser/O.L. |
Weisweil |
Weitefeld |
Weitendorf |
Weitenhagen |
Weitenhagen |
Weitersbach |
Weitersborn |
Weitersburg |
Weiterstadt |
Weitersweiler |
Weitnau |
Weitramsdorf |
Welbsleben |
Welcherath |
Welchweiler |
Welden |
Welfesholz |
Welgesheim |
Welkenbach |
Welle |
Wellen |
Wellen |
Wellendingen |
Wellheim |
Welling |
Welmbüttel |
Welschbillig |
Welschenbach |
Welschneudorf |
Welsleben |
Welt |
Welterod |
Weltersburg |
Welver |
Welzheim |
Welzow |
Wembach |
Wemding |
Wenddorf |
Wendeburg |
Wendelsheim |
Wendelstein |
Wendemark |
Wenden |
Wendisch Baggendorf |
Wendisch Evern |
Wendisch Priborn |
Wendisch Rietz |
Wendisch Waren |
Wendlingen am Neckar |
Wendorf |
Wendtorf |
Weng |
Wengelsdorf |
Wennbüttel |
Wennigsen (Deister) |
Wenningstedt-Braderup (Sylt) |
Wensin |
Wentorf (Amt Sandesneben) |
Wentorf bei Hamburg |
Wenze |
Wenzenbach |
Wenzendorf |
Wenzlow |
Werbach |
Werben (Elbe) |
Werben |
Werda |
Werdau |
Werder |
Werder |
Werder (Havel) |
Werdohl |
Werdum |
Werkhausen |
Werl |
Werlaburgdorf |
Werlte |
Wermelskirchen |
Wermsdorf |
Wernau (Neckar) |
Wernberg-Köblitz |
Wernburg |
Werne |
Werneck |
Wernersberg |
Werneuchen |
Wernigerode |
Werningshausen |
Wernshausen |
Wernstedt |
Weroth |
Werpeloh |
Wershofen |
Wertach |
Wertheim |
Werther |
Werther (Westf.) |
Wertingen |
Wesel |
Weselberg |
Wesenberg |
Wesenberg |
Wesendorf |
Wespen |
Wesselburen |
Wesselburener Deichhausen |
Wesselburenerkoog |
Wesseling |
Wesseln |
Wessin |
Weßling |
Wessobrunn |
Westdorf |
Weste |
Westendorf |
Westendorf |
Westenfeld |
Westensee |
Westerau |
Westerborstel |
Westerburg |
Westerdeichstrich |
Westeregeln |
Westergellersen |
Westerhausen |
Westerheim |
Westerheim |
Westerhever |
Westerholt |
Westerholz |
Westerhorn |
Westerkappeln |
Westerland |
Westermoor |
Westerngrund |
Westernohe |
Wester-Ohrstedt |
Westerrade |
Westerrönfeld |
Westerstede |
Westerstetten |
Westertimke |
Westerwalsede |
Westfeld |
Westgreußen |
Westhausen |
Westhausen |
Westhausen |
Westheim |
Westheim (Pfalz) |
Westhofen |
Westoverledingen |
Westre |
Wethau |
Wetschen |
Wettenberg |
Wetter (Hessen) |
Wetter (Ruhr) |
Wetterzeube |
Wettin |
Wettlingen |
Wettringen |
Wettringen |
Wettrup |
Wettstetten |
Wetzlar |
Wewelsfleth |
Weyarn |
Weyer |
Weyerbusch |
Weyhausen |
Weyhe |
Weyher in der Pfalz |
Wichmar |
Wickede |
Wickenrodt |
Wickerode |
Wickerstedt |
Widdern |
Wiebelsdorf |
Wiebelsheim |
Wieblitz-Eversdorf |
Wieck a. Darß |
Wied |
Wieda |
Wiedemar  |
Wieden |
Wiedenborstel |
Wiedensahl |
Wiedergeltingen |
Wiederstedt |
Wiednitz |
Wiefelstede |
Wiegendorf |
Wieglitz |
Wiehe |
Wiehl |
Wiek |
Wielen |
Wielenbach |
Wiemersdorf |
Wiemerstedt |
Wiendorf |
Wiendorf |
Wienhausen |
Wienrode |
Wiepke |
Wieren |
Wiernsheim |
Wierschem |
Wiersdorf |
Wiershop |
Wies |
Wiesau |
Wiesbach |
Wiesbaden |
Wiesbaum |
Wiesemscheid |
Wiesen |
Wiesenau |
Wiesenaue |
Wiesenbach |
Wiesenbach |
Wiesenbronn |
Wiesenburg/Mark |
Wiesenfeld |
Wiesenfelden |
Wiesengrund |
Wiesensteig |
Wiesent |
Wiesenthal |
Wiesenthau |
Wiesentheid |
Wiesenttal |
Wieseth |
Wieskau |
Wieslet |
Wiesloch |
Wiesmoor |
Wiesthal |
Wiesweiler |
Wietmarschen |
Wietstock |
Wietze |
Wietzen |
Wietzendorf |
Wiggensbach |
Wilburgstetten |
Wildau |
Wildberg |
Wildberg |
Wildeck |
Wildemann |
Wildenberg |
Wildenbörten |
Wildenfels |
Wildenhain |
Wildenspring |
Wildeshausen |
Wildetaube |
Wildflecken |
Wildpoldsried |
Wildsteig |
Wilgartswiesen |
Wilhelmsburg |
Wilhelmsdorf |
Wilhelmsdorf |
Wilhelmsdorf |
Wilhelmsfeld |
Wilhelmshaven |
Wilhelmsthal |
Wilhermsdorf |
Wilkau-Haßlau |
Willanzheim |
Willebadessen |
Willenscharen |
Willerstedt |
Willich |
Willingen (Upland) |
Willingen |
Willingshausen |
Willmars |
Willmenrod |
Willmering |
Willroth |
Willstätt |
Willwerscheid |
Wilmshagen |
Wilnsdorf |
Wilsdruff |
Wilsecker |
Wilstedt |
Wilster |
Wilsum |
Wilthen |
Wiltingen |
Wilzenberg-Hußweiler |
Wimbach |
Wimmelburg |
Wimsheim |
Wincheringen |
Windach |
Windberg |
Windberge |
Windbergen |
Windeby |
Windeck |
Windehausen |
Windelsbach |
Winden |
Winden |
Winden im Elztal |
Windesheim |
Windhagen |
Windhausen |
Windischeschenbach |
Windischleuba |
Windorf |
Windsbach |
Wingerode |
Wingst |
Winhöring |
Winkel (Eifel) |
Winkel |
Winkelbach |
Winkelhaid |
Winkelsett |
Winkelstedt |
Winklarn |
Winnemark |
Winnen |
Winnenden |
Winnerath |
Winnert |
Winnigstedt |
Winningen |
Winnweiler |
Winringen |
Winseldorf |
Winsen (Aller) |
Winsen |
Winsen (Luhe) |
Winterbach (Pfalz) |
Winterbach |
Winterbach |
Winterbach |
Winterberg |
Winterborn |
Winterburg |
Winterfeld |
Winterhausen |
Winterlingen |
Winterrieden |
Winterscheid |
Wintersdorf |
Wintersheim |
Winterspelt |
Winterwerb |
Wintrich |
Winzenburg |
Winzer |
Wipfeld |
Wipfratal |
Wipperdorf |
Wipperfürth |
Wippingen |
Wippra |
Wirdum |
Wirft |
Wirfus |
Wirges |
Wirsberg |
Wirscheid |
Wirschweiler |
Wisch |
Wisch |
Wischhafen |
Wischroda |
Wismar |
Wissen |
Wißmannsdorf |
Wistedt |
Witsum |
Wittbek |
Wittdün |
Wittelshofen |
Witten |
Wittenbeck |
Wittenberg |
Wittenberge |
Wittenbergen |
Wittenborn |
Wittenburg |
Wittendörp |
Wittenförden |
Wittenhagen |
Wittenmoor |
Witterda |
Wittgendorf |
Wittgendorf |
Wittgert |
Wittibreut |
Wittichenau |
Wittighausen |
Wittingen |
Wittislingen |
Wittlich |
Wittlingen |
Wittmar |
Wittmoldt |
Wittmund |
Wittnau |
Wittorf |
Wittstock/Dosse |
Witzeeze |
Witzenhausen |
Witzhave |
Witzin |
Witzleben |
Witzmannsberg |
Witzwort |
Wöbbelin |
Wobbenbüll |
Woggersin |
Wohlde |
Wohlmirstedt |
Wohlsborn |
Wohlsdorf |
Wohltorf |
Wohnste |
Wohratal |
Wöhrden |
Wokuhl-Dabelow |
Wolde |
Woldegk |
Woldert |
Wolfach |
Wolfegg |
Wolfenbüttel |
Wölferbütt |
Wölferlingen |
Wolferschwenda |
Wolfersdorf |
Wölfershausen |
Wolferstadt |
Wolferstedt |
Wolfertschwenden |
Wolfhagen |
Wölfis |
Wolfmannshausen |
Wolframs-Eschenbach |
Wolfratshausen |
Wolfsberg |
Wolfsburg |
Wolfsburg-Unkeroda |
Wolfschlugen |
Wolfsegg |
Wolfsheim |
Wolfstein |
Wolgast |
Wolken |
Wolkenstein |
Wolkramshausen |
Wollbach |
Wollbrandshausen |
Wollershausen |
Wollin |
Wollmerath |
Wöllstein |
Wolmersdorf |
Wölmersen |
Wolmirsleben |
Wolmirstedt |
Wolnzach |
Wolpertshausen |
Wolpertswende |
Wölpinghausen |
Wolsdorf |
Wolsfeld |
Woltersdorf |
Woltersdorf |
Woltersdorf |
Woltersdorf |
Woltershausen |
Womrath |
Wonfurt |
Wonneberg |
Wonsees |
Wonsheim |
Woppenroth |
Woringen |
Wörlitz |
Worms |
Wormsdorf |
Wörnersberg |
Wörnitz |
Wörpen |
Worpswede |
Wörrstadt |
Wört |
Wörth |
Wörth am Main |
Wörth am Rhein |
Wörth a.d.Donau |
Wörth a.d.Isar |
Worth |
Wörthsee |
Wrangelsburg |
Wredenhagen |
Wremen |
Wrestedt |
Wriedel |
Wriezen |
Wrist |
Wrixum |
Wrohm |
Wulfen |
Wülfershausen an der Saale |
Wulferstedt |
Wülfrath |
Wulfsen |
Wulfsmoor |
Wulften am Harz |
Wulkau |
Wulkenzin |
Wülknitz |
Wulkow |
Wülperode |
Wulsbüttel |
Wundersleben |
Wünschendorf/Elster |
Wunsiedel |
Wunstorf |
Wuppertal |
Würchwitz |
Wurmannsquick |
Wurmberg |
Wurmlingen |
Wurmsham |
Würrich |
Würselen |
Wurzbach |
Würzburg |
Wurzen |
Würzweiler |
Wüschheim |
Wust |
Wüstenjerichow |
Wüstenrot |
Wusterhausen/Dosse |
Wusterhusen |
Wustermark |
Wusterwitz |
Wüstheuterode |
Wustrow |
Wustrow |
Wustrow (Wendland) |
Wutach |
Wutha-Farnroda |
Wutöschingen |
Wyhl am Kaiserstuhl |
Wyk auf Föhr |

Xanten |

Zabakuck |
Zabeltitz |
Zabenstedt |
Zaberfeld |
Zabitz |
Zachenberg |
Zadelsdorf |
Zahna |
Zahrensdorf |
Zaisenhausen |
Zandt |
Zangberg |
Zapel |
Zapfendorf |
Zappendorf | |
Zarnewanz |
Zarpen |
Zarrendorf |
Zarrentin am Schaalsee |
Zechin |
Zeddenick |
Zedlitz |
Zehbitz |
Zehdenick |
Zehna |
Zehnhausen bei Rennerod |
Zehnhausen bei Wallmerod |
Zeil a. Main |
Zeilarn |
Zeiskam |
Zeithain |
Zeitlarn |
Zeitlofs |
Zeitz |
Zell im Fichtelgebirge |
Zell (Mosel) |
Zell |
Zell am Harmersbach |
Zell a.Main |
Zell im Wiesental |
Zell unter Aichelberg |
Zella/Rhön |
Zella-Mehlis |
Zellertal |
Zellingen |
Zeltingen-Rachtig |
Zemitz |
Zemmer |
Zemnick |
Zempin |
Zendscheid |
Zens |
Zenting |
Zepelin |
Zepkow |
Zerbst/Anhalt |
Zerf |
Zernien |
Zernitz |
Zernitz-Lohm |
Zerrenthin |
Zeschdorf |
Zetel |
Zethlingen |
Zettemin |
Zettingen |
Zettlitz |
Zeuchfeld |
Zeulenroda-Triebes |
Zeuthen |
Zeven |
Zichow |
Zichtau |
Zickhusen |
Ziegelheim |
Ziegendorf |
Ziegenhain |
Ziegenrück |
Ziegra-Knobelsdorf |
Zielitz |
Ziemendorf |
Ziemetshausen |
Zierenberg |
Zierow |
Ziertheim |
Zierzow |
Ziesar |
Ziesendorf |
Ziethen |
Ziethen |
Ziethen |
Zilshausen |
Ziltendorf |
Zimmern |
Zimmern ob Rottweil |
Zimmern unter der Burg |
Zimmernsupra |
Zimmerschied |
Zingst |
Zinna |
Zinnowitz |
Zirchow |
Zirkow |
Zirndorf |
Zirzow |
Zislow |
Zittau |
Zobbenitz |
Zöblitz |
Zölkow |
Zolling |
Zöllnitz |
Zorbau |
Zörbig |
Zorge |
Zorneding |
Zornheim |
Zörnigall |
Zöschen |
Zöschingen |
Zossen |
Zotzenheim |
Zschadraß |
Zschaitz-Ottewig |
Zschepplin  |
Zschopau |
Zschorlau |
Zschornewitz |
Zuchau |
Zülow |
Zülpich |
Zurow |
Zusamaltheim |
Züsch |
Züsedom |
Zusmarshausen |
Züsow |
Züssow |
Zuzenhausen |
Zweibrücken |
Zweifelscheid |
Zweiflingen |
Zweimen |
Zwenkau |
Zwickau |
Zwiefalten |
Zwiesel |
Zwinge |
Zwingenberg |
Zwingenberg |
Zwochau |
Zwönitz |
Zwota

V-Z